Klaassens est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1971-), femme politique néerlandaise ;
 Jan Klaassens (1931-1983), footballeur néerlandais.

Patronyme néerlandais